Николай Горковенко:
 Горковенко, Николай Романович (1921—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Горковенко, Николай Степанович (1817—1908) — русский военно-морской и государственный деятель, сенатор, генерал по адмиралтейству.